Meuffels ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Otmar Meuffels (* 1957), deutscher römisch-katholischer Dogmatiker 
 Heinrich Meuffels (1927–2015), deutscher Politiker
 Koen Meuffels (* 1994), niederländischer Motorradrennfahrer 

Meuffels bezeichnet ferner:

 Hanns von Meuffels, Hauptkommissar, eine fiktive Person aus der ARD-Krimireihe Polizeiruf 110, die von Matthias Brandt gespielt wird.